Canena kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Canena (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Canena (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar